Verdienter Meister des Sports steht für folgende staatlichen Auszeichnungen:

 Verdienter Meister des Sports in der DDR
 Verdienter Meister des Sports (Bulgarien) in Bulgarien
 Verdienter Meister des Sports der Republik Kasachstan in Kasachstan
 Verdienter Meister des Sports der Kirgisischen Republik in Kirgisistan
 Verdienter Meister des Sports der Mongolei
 Verdienter Meister des Sports (Polen) in Polen
 Verdienter Meister des Sports (Rumänien) in Rumänien
 Verdienter Meister des Sports (Russland) in Russland
 Verdienter Meister des Sports der UdSSR in der Sowjetunion
 Verdienter Meister des Sports der UdSSR im Eishockey
 Verdienter Meister des Sports der UdSSR im Schach
 Verdienter Meister des Sports der Republik Tadschikistan in Tadschikistan
 Verdienter Meister des Sports (Tschechoslowakei) in der Tschechoslowakei
 Verdienter Meister des Sports der Ukraine in Ukraine
 Verdienter Meister des Sports der Republik Weißrussland in Weißrussland